Загалье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Загалье — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Загалье — деревня в Любанском районе Минской области.